Osoby o tym nazwisku:
 Don Swayze – amerykański aktor filmowy, teatralny i telewizyjny, kaskader
 John Cameron Swayze – amerykański komentator wiadomości i gospodarz teleturniejów
 Patrick Swayze – amerykański aktor filmowy, tancerz, piosenkarz i choreograf
 William Keith Swayze – kanadyjski piloty wojskowy, as myśliwski